

Codici 
 NSB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto North Seaplane Base, Bimini North, Bahamas

Altro 
 NSB – Nationaal-Socialistische Beweging, Movimento nazional socialista dei Paesi Bassi (1931-1945)
 NSB – Sigla che identifica la Norges Statsbaner, principale compagnia ferroviaria norvegese, poi diventata Vy.